Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Thomassin :
 Rue Thomassin à Lyon, en France.
 Rue Thomassin à Beauport, à Québec, au Québec.

Voir aussi 
 

Thomassin Rue